

Patronyme 

 Alphonse de la Cerda (1270-1333), infant de Castille, dit le Déshérité ;
 Ana de Mendoza de la Cerda (1540-1592), princesse d'Éboli, duchesse de Pastrana et comtesse de Mélito, dame noble espagnole ;
 Charles de la Cerda (1326-1354), ou « Charles d'Espagne », connétable de France, comte d’Angoulême ;
 Assassinat de Charles de La Cerda
 Ferdinand de la Cerda (1255-1275), infant, prince héritier de Castille et León ;
 Gaspar de la Cerda (1653-1697), vice-roi de la Nouvelle-Espagne ;
 Juan Francisco de la Cerda (1637-1691), aristocrate et homme politique espagnol ;
 Juan de Leyva de la Cerda (1604-1678), vice-roi de la Nouvelle-Espagne ;
 Juan Luis de la Cerda (1560-1643), jésuite et écrivain espagnol ;
 Louis de la Cerda, dit Louis d'Espagne (1291-1348), amiral de France, comte de Clermont ;
 Marie de la Cerda (1319-1375), comtesse d’Étampes par son premier mariage, puis comtesse d'Alençon, du Perche et de Chartres par son second ;
 Melchior de La Cerda (?-1615), érudit espagnol ;
 Tomás Antonio de la Cerda y Aragón (1638-1692), Vice-roi de Nouvelle-Espagne ;
 Pedro Messía de la Cerda, second marquis de Vega de Armijo (1700-1783), officier de la marine espagnole et administrateur colonial

Toponymes 

 Le phare de la Cerda est un phare situé sur la presqu'île de la Magdalena, à l'entrée de la Baie de Santander, dans la province de Cantabrie en Espagne.

Voir aussi 
Voir également